Суперэттан 2014 — является 90-м сезоном Чемпионата Швеции по футболу с момента его создания. Сезон стартовал весной 2014 года и закончился осенью 2014 года. В чемпионате приняли участие 16 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая турнирная таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2014
Спорт в Швеции в 2014 году
Швеция
Футбол в Европе в 2014 году